Ellerbach ist der Name von geographischen Objekten:

Ortschaften:
 Ellerbach (Bad Dürrenberg), Ortsteil der Stadt Bad Dürrenberg, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Ellerbach (Holzheim), Ortsteil der Gemeinde Holzheim bei Dillingen an der Donau, Landkreis Dillingen, Bayern
 Ellerbach (Rinchnach), Ortsteil der Gemeinde Rinchnach, Landkreis Regen, Bayern
 Ellerbach (Zenting), Ortsteil der Gemeinde Zenting, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

 Ellerbach (Gemeinde Lambrechten), Ortschaft der Gemeinde Lambrechten (im Südwesten), Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Ellerbach bei Taiskirchen im Innkreis, Ortschaft der Gemeinden Taiskirchen und Lambrechten (im Südosten), Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Fließgewässer:
 Ellerbach (Altenau), rechter Zufluss der Altenau bei Kirchborchen (Borchen), Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Ellerbach (Appelbach), linker Zufluss des Appelbachs bei Neu-Bamberg, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Ellerbach (Emmer) oder Ellernbach, linker Zufluss der Emmer in Wöbbel (Schieder-Schwalenberg), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Ellerbach (Große Ohe), rechter Zufluss der Großen Ohe bei der Gaißamühle, Gemeinde Außernzell,  Landkreis Deggendorf, Bayern, des linken Oberlaufs der Gaißa
 Ellerbach (Günz), linker Zufluss der Günz bei Markt Waldstetten, Landkreis Günzburg, Bayern
 Ellerbach (Inde), teils auch Flachsbach nach dem rechten Oberlauf, rechter Zufluss der Inde an der Elgermühle, Stadtteil Büsbach, Stolberg (Rheinland), Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Ellerbach (Ilse), linker Zufluss der Ilse bei Veckenstedt (Nordharz), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Ellerbach, anderer (falscher?) Name des Ellernbach (Leitenbach, Weichendorf), rechter Teilungslauf des Leitenbachs von Drosendorf bis Weichendorf, beide Gemeinde Memmelsdorf, Landkreis Bamberg, Bayern 
 Ellerbach (Mosel), linker Zufluss der Mosel bei Eller (Ediger-Eller), Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Ellerbach (Nahe), linker Zufluss der Nahe in Bad Kreuznach, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Ellerbach, Aalbach oder Niederbeller Bach, linker Zufluss der Napte zwischen Niederbelle (Horn-Bad Meinberg) und Wöbbel (Schieder-Schwalenberg), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Ellerbach (Rödgerbach), rechter Zufluss des Rödgerbachs (zum Haarbach) bei Eilendorf (Aachen), kreisfrei, Nordrhein-Westfalen
 Ellerbach (Röthen), linker Zufluss der Röthen oder Röden im Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Ellerbach (Saale), rechter Zufluss der Saale bei Bad Dürrenberg, Burgenlandkreis und Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Ellerbach (Selke), rechter Zufluss der Selke bei Güntersberge, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Ellerbach (Spenger Mühlenbach), linker Zufluss des Spenger Mühlenbachs in Spenge, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Ellerbach (Steinalp), linker Zufluss der Steinalp bei der Wüstung Hanschemühle nahe Niederalben, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Ellerbach (Suhle), linker Zufluss der Suhle in Gieboldehausen, Landkreis Göttingen, Niedersachsen 
 Ellerbach (Wörnitz), linker Zufluss der Wörnitz gegenüber Ebermergen (Harburg), Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Ellerbach (Zorge), linker Zufluss der Zorge nahe Woffleben, Stadt Ellrich, Landkreis Nordhausen, Thüringen

Ellerbach ist ein Familienname:
 Ellerbach (Adelsgeschlecht), vom 12. bis 15. Jahrhundert in Schwaben und Österreich verbreitetes Rittergeschlecht
 Burkhart von Ellerbach (1314–1369), Marschall Karls IV.
 Burkhard von Ellerbach († 1404), 1373–1404 Bischof von Augsburg
 Heinrich von Ellerbach, Augsburger Domherr und Propst des Augustiner-Chorherrenstiftes Buxheim
 Werner von Ellerbach († 1126), erster Abt des Benediktinerklosters Wiblingen

Siehe auch:
 Ellernbach
 Ellersbach
 Ellertbach, linker Zufluss des Ammersbachs (zur Rems) bei Mögglingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg